Conteville – comune francese del dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
Conteville – comune francese del dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
Conteville – comune francese del dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia
Conteville – comune francese del dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
Conteville – comune francese del dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia